Фрідман — прізвище єврейського походження.

Єврейське прізвище Фрідман походить від середньовічного власного імені Фрідман (згодом відомішого в зменшувальній формі Фрідл). Від цього ж імені походять прізвища Фрідель, Фрідліс, Фрідлер, Фрідельс, Фрідельович і деякі інші. Історично найбільшого поширення прізвище Фрідман набуло на теренах Великого князівства Литовського і ближчих земель (Київ, Кишинів, Житомир, Овруч, Радомишль, Звенигородка, Мінськ, Пінськ, Мозир, Борисов, Речиця, Полоцьк, Рига, Шавлі, Ковно, Расейняй, Паневежис, Білосток, Гродно, Брест, Пружани).

 Адар Фрідман (2006 —) — ізраїльська художня гімнастика
 Денієл Фрідман (1939 —) — американський фізик-теоретик
 Джордж Фрідман — американський політолог, засновник та директор Stratfor
 Егон Фрідман (1878—1938) — австрійський журналіст, письменник і театральний критик; також виступав як актор, артист кабаре і конферансьє. Відомий як Егон Фрідель.
 Фрідман Еліус Мойсейович — скульптор-монументаліст родом з Кишинева.
 Фрідман Ігнаці (1882-1948) — польський піаніст, композитор і музичний педагог.
 Сер Лоуренс Фрідман (1948) — британський військовий експерт, науковець, професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона (1982—2014), член Британської академії наук, кавалер ордену Британської імперії.
 Фрідман Майкл — американський математик.
 Марті Фрідман — американський гітарист.
 Фрідман Михайло Маратович — російський бізнесмен.
 Фрідман Мілтон — американський економіст.
 Фрідман Олександр Олександрович — російський та радянський математик, автор теорії нестаціонарного Всесвіту.
 Фрідман Роуз — американський економіст. Дружина Мілтона Фрідмана.
 Томас Фрідмен — американський журналіст.
  (1933, Харків — 2008, Москва)  — радянський та російський дитячий письменник, драматург, режисер театру та кіно.
 Фрідман — справжнє прізвище російського письменника Григорія Бакланова.

Примітки 

Єврейські прізвища
Слова і фрази на їдиші